El término se refiere a:
 Algo perteneciente o relativo a la Liguria. 
 Ligures, un conjunto de pueblos y etnias que habitaron el sur de Francia (Niza) y Norte Oeste de Italia.

Lenguas 
 Antiguo ligur, idioma no clasificado hablado por los ligures, para algunos de origen indoeuropeo o para otros una lengua no indoeuropea.
 Moderno ligur, Lengua romance actual de la Liguria, lengua que es conocida usualmente con el nombre de "lìgure" y su variedad genovesa como "zeneize" o "zeneise", literalmente 'genovés'. 
 Idioma de los celtas lepónticos que ocuparon la Liguria, también llamado "celto-ligur" o lepóntico.

Zoología 
 Ligur, un género de camarones omnívoros de la familia de los hipolítidos.